Qore en méroïtique signifie Roi ;
 Qore : titre des monarques au royaume de Koush ;
 Qore (PlayStation Network) : magazine interactif en ligne ;
 Qore, un événement de musique électronique organisé aux Pays-Bas par Q-Dance.